Плешан:

 Плешан, Михэицэ (род. 1983) — румынский футболист, полузащитник нижегородской «Волги».
 Плешан Бэрда — морская рыба семейства Гладкоголовых